Cet article relate le parcours de l'équipe du Nigeria de football lors de la Coupe du monde de football 2014 organisée au Brésil du 12 juin au .

Effectif 
Le sélectionneur nigérian, Stephen Keshi a annoncé sa liste définitive des 23 joueurs pour le mondial.

Encadrement

Qualifications

Préparations

Coupe du monde

Premier tour - Groupe F

Iran - Nigeria

Nigeria - Bosnie-Herzégovine

Nigeria - Argentine

Huitième de finale

France - Nigeria

Notes et références 

Nigeria
2014